Дулова — женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 Дулова, Вера Георгиевна (1909—2000) — советская арфистка, педагог, народная артистка СССР, лауреат Государственной премии СССР.
 Дулова, Екатерина Николаевна (род. 1962) — белорусский музыковед,  с 2010 года ректор Белорусской государственной академии музыки.
 Дулова, Мария Андреевна (1873—1967) — русская и советская певица (сопрано), педагог.

Составные фамилии 
 Зограф-Дулова, Александра Юрьевна (1850—1919) — русская пианистка. Топоним 
 Дулова — остановочный пункт в селе Дулова в гмине Тшебиня, в Малопольском воеводстве Польши. 

 См. также 
 Дулово (значения)